Groh:
 David (Lawrence) Groh
 John O. Groh
 Jürgen Groh